Il doppio maschile  del Canada Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Pavel Vízner erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Bhupathi ha fatto coppia con Mark Knowles, ma ha perso nei quarti contro Lukáš Dlouhý e Leander Paes.

Vízner ha fatto coppia con Martin Damm, ma ha perso nel secondo turno contro Mario Ančić and Jeff Coetzee.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić hanno battuto in finale 6–2, 4–6, [10–6], Bob Bryan e Mike Bryan.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić  (campioni)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (quarti)

  Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (quarti)
  Simon Aspelin /  Julian Knowle (secondo turno)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (semifinali)
  Martin Damm /  Pavel Vízner (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2008
ATP Tour 2008